Kamışlı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Kamışlı (Adapazarı), Ortschaft im Landkreis Adapazarı der türkischen Provinz Sakarya
 Kamışlı (Alucra), Ortschaft im Landkreis Alucra der türkischen Provinz Giresun
 Kamışlı (Bismil), Ortschaft im Landkreis Bismil der türkischen Provinz Diyarbakır
 Kamışlı (Geyve), Ortschaft im Landkreis Geyve der türkischen Provinz Sakarya
 Kamışlı (Hamur), Ortschaft im Landkreis Hamur der türkischen Provinz Ağrı
 Kamışlı (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Kamışlı (Kulp), Ortschaft im Landkreis Kulp der türkischen Provinz Diyarbakır
 Kamışlı (Merzifon), Ortschaft im Landkreis Merzifon der türkischen Provinz Amasya
 Kamışlı (Pozantı), Ortschaft im Landkreis Pozantı der türkischen Provinz Adana
 Kamışlı (Selim), Ortschaft im Landkreis Selim der türkischen Provinz Kars
 Kamışlı (Sungurlu), Ortschaft im Landkreis Sungurlu der türkischen Provinz Çorum
 Kamışlı (Tuzluca), Ortschaft im Landkreis Tuzluca der türkischen Provinz Iğdır

Kamışlı ist außerdem die türkische Bezeichnung für einen Ort in Syrien, siehe Qamischli